Terminal d'ordinador, dispositiu de maquinari utilitzat per introduir o mostrar dades d'un ordinador
 Terminal o línia d'ordres, programari que habitualment s'associava als terminals d'ordinadors
 Terminal aeroportuària, edifici d'un aeroport
 Malaltia terminal, estadi d'una malaltia en què ja no hi ha cap possibilitat de restablir la salut de l'individu
 Terminal, cadascun dels contactes metàl·lics d'un connector o d'un component, vegeu pin (electrònica)
 Terminal (electrònica), punt en què un conductor d'un component elèctric arriba a la seva fi i proporciona un punt de connexió de circuits externs
 Terminal (robot), dispositiu que es fixa al final d'un robot industrial, permetent desenvolupar una tasca específica.
 Terminal (pel·lícula de 2018), pel·lícula britanoirlandesa de 2018